Les Sorciers est le sixième tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Chevaliers d'Antarès. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Après le meurtre de la haute-reine, dont le principal suspect est le prince Lavrenti, Wellan et Sierra, la grande commandante des Chevaliers d'Antarès, le poursuivent tandis qu'il tue d'autres dirigeants d'Alnilam en utilisant ce qui ressemble à de la sorcellerie, bien que le prince ne soit pas doté de magie.

Pendant ce temps, Rewain continue d'espionner son frère Javad qui continue de préparer le deuxième massacre des Deusalas dans les passages secrets, mais finit par se faire prendre par ce dernier. Javad voit une excellente occasion de se débarrasser de lui et l'emmène à Alnilam afin de l'achever. Malgré tout Rewain survit et est recueilli par les Manticores, même si certaines d'entre elles éprouvent une certaine hostilité envers lui.

Chez les Deusalas, les hommes ailés continuent de s'entraîner en lançant des "faux" rayons ardents (en fait des rayons de lumière qui ne peuvent blesser personne) sur des soldats-taureaux holographiques créés par Sage et Azcatchi en volant en escadron, sous la surveillance de Sappheiros ainsi que de Nemeroff. Wellan rend la pierre de Jahonne à Sage avec Sierra qui est surprise de constater que les hommes ailés existent vraiment.

Du côté des Aculéos,le Roi Zakhar est content, car son peuple a accepté de subir les mêmes amputations que lui. Il a donc recours au sorcier Olsson pour teindre les cheveux des Aculéos en noir et les faire rapetisser afin qu'ils ressemblent à des humains et ainsi se fondre dans la population d'Alnilam avant de les attaquer.

Au campement des Manticores, tous les pouvoirs magiques d'Eanraig font surface en même temps. Afin qu'il soit prêt à affronter son père Javad, Wellan confie Eanraig à Sappheiros. Toutefois celui-ci croit qu'il est peut-être allié avec Javad...

Le sorcier Salocin contacte Shanzerr, Maridz, Olsson et Wallasse afin de discuter de plusieurs choses. Par exemple, une énergie maléfique tourne autour du continent. Après une discussion et un repas à l'île défendue, les sorciers Carenza et Aldaric transportent les autres sorciers à Mirach, où ils sondent l'Éther afin de trouver la force maléfique qui aspire l'énergie de l'Éther. C'est finalement Olsson qui la trouve, mais manque de se faire aspirer lui aussi...

À la fin du livre, on découvre que c'est en fait Lizovyk, le fils d'Olsson, qui a tué Lavrenti et emprunté son apparence afin de tuer des humains, pour prouver sa valeur à son père en aidant les Aculéos. Toutefois, l'"entité maléfique", Tramail, prend possession de lui afin de faire disparaître toute la lumière de l'univers...

Liens externes 
 

Les Chevaliers d'Antarès
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2017
2017 en fantasy